Fedoulov (Федулов) ou Fedoulova (féminine) est un patronyme russe:
 Igor Fedoulov (1966-) joueur russe de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe